NGC 3439 (другие обозначения — ZWG 66.50, PGC 32634) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Льва. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3439
Лев (созвездие)